

Участники 
Сезон 2004 года начался 28 марта, в первом дивизионе выступали 22 команды.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Премьер-лиги обозначены красной стрелкой ()

Перед началом сезона было объявлено о банкротстве «Динамо СПб». Его место заняло брянское «Динамо».

Итоговая таблица

Результаты матчей 

Примечание. ФК «Химки» матчи с «Анжи» (4 августа, 25-й тур), «Черноморцем» (7 августа, 26-й тур), «КАМАЗом» (14 октября, 39-й тур) и «Нефтехимиком» (17 октября, 40-й тур) провёл не на домашнем стадионе «Новатор» в Химках, а в Москве на стадионе «Крылья Советов», причём по данным сайта Wildstat.ru матч с «Нефтехимиком» проходил на запасном поле  стадиона «Крылья Советов».

Причислявшийся перед началом сезона к числу фаворитов (наряду с «Тереком», «Соколом», «Томью» и «Анжи») «Уралан» в июле испытывал нехватку игроков и два матча провёл неполным составом: вдесятером дома против «КАМАЗа» (0:1 — 6 июля, 21-й тур) и вдевятером в гостях против брянского «Динамо» (0:6 — 24 июля, 23-й тур), при этом вратарь Очир Шургчиев провёл эти матчи, а также матч 22-го тура против «Нефтехимика» (0:1, дома) в качестве полевого игрока. На матч 24-го тура 27 июля с «Балтикой» команда прибыла в Калининград, но не стала выходить на поле в количестве девяти футболистов, в этой игре «Уралану» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 

2004